Фебе (, от имени титаниды Фебы) — род древесных растений семейства , распространённый в тропических и субтропических регионах Азии.

Описание 
Вечнозелёные кустарники или деревья, до 30 м высотой. Листья очередные, жилкование перистое.

Цветки обоеполые, собраны в щитковидные, метельчатые или почти кистевидные соцветия. Долей околоцветника 6, равные по размеру, реже наружные немного короче, после цветения становятся кожистыми или деревянистыми. Тычинок 9, в 3 сериях: 1-я и 2-я без желёзок и с интрорзными пыльниками, 3-я с 2 желёзками и экстрорзными пыльниками. Стаминодии треугольные или стреловидные. Завязь яйцевидная или шаровидная; рыльце блюдчатое или головчатое. Плоды яйцевидные, эллиптические или шаровидные, реже продолговатые, основание заключено в сохраняющийся и увеличенный околоцветник.

Виды 
Род включает до 100 видов, некоторые из них:

Примечания

Литература 
 

Лавровые